Domkerk Sint-Olaf (Oslo)
Domkerk Sint-Olaf (Helsingør)